Nöbbelöv kan avse:

Lunds kommun
Nöbbelöv, Lund – en stadsdel i Lund
Norra Nöbbelövs socken – en socken i Lunds kommun
 Norra Nöbbelövs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1952
Norra Nöbbelövs församling – församling i Lunds kommun
 Norra Nöbbelövs kyrka – en kyrkobyggnad i norra Lund
 Norra Nöbbelövs distrikt – ett distrikt i Lunds kommun och Skåne län

Svalövs kommun
 Källs-Nöbbelöv – en by i Svalövs kommun
 Källs-Nöbbelövs socken – en socken i Svalövs kommun
 Källs-Nöbbelövs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1952
 Källs-Nöbbelövs församling – en församling i Svalövs kommun
 Källs-Nöbbelövs kyrka – en kyrkobyggnad i Källs-Nöbbelöv
 Norra Nöbbelövs distrikt – ett distrikt i Svalövs kommun och Skåne län

Skurups kommun
Västra Nöbbelöv – en småort i Skurups kommun och kyrkby i Västra Nöbbelövs socken
Västra Nöbbelövs socken – en socken i Skurups kommun 
 Västra Nöbbelövs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1952
Västra Nöbbelövs församling – en tidigare församling i Skurups kommun –2002
 Västra Nöbbelövs kyrka – en kyrkobyggnad i Västra Nöbbelöv
 Västra Nöbbelövs distrikt – ett distrikt i Skurups kommun och Skåne län

Simrishamns kommun
Östra Nöbbelöv – en by i Simrishamns kommun
Östra Nöbbelövs socken – en socken i Simrishamns kommun
 Östra Nöbbelövs landskommun en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län, innan 1885 Nöbbelövs landskommun, 1863–1945
Östra Nöbbelövs församling – en tidiger församling i Simrishamns kommun –2006
 Östra Nöbbelövs kyrka – en kyrkobyggnad i Östra Nöbbelöv
 Östra Nöbbelövs distrikt – ett distrikt i Simrishamns kommun och Skåne län

Kristianstads kommun
Tings Nöbbelöv – en småort i Kristianstads kommun
Nöbbelövs församling - en historisk församling